Guerville est un toponyme qui peut désigner :
 Guerville (Seine-Maritime), commune française du département de la Seine-Maritime, en région Haute-Normandie.
 Guerville (Yvelines), commune française  du département des Yvelines en région Île-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France